Douze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Repulse :
 le Repulse, un galion de 50 canons aussi connu sous le nom de Due Repulse, lancé en 1595 ;
 le , un vaisseau de  rang, initialement Bellone (navire français), capturé en 1759 par le HMS Vestal ;
 le , un cotre de 10 canons commandé en 1779 ;
 le , un vaisseau de  rang de 64 canons, lancé en 1780, naufragé en 1800 ;
 le , un cotre de 12 canons, commandé en 1780 ;
 le , un navire de 4 canons, commandé en 1794, démantelé un an plus tard ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1803, détruit en 1820 ;
 le HMS Repulse, un vaisseau de  rang de 90 canons, propulsé à hélice, lancé le , renommé HMS Victor Emmanuel le , vendu en 1899 ;
 le , un cuirassé à coque en fer lancé en 1868, vendu en 1889 ;
 le , un cuirassé de la classe Royal Sovereign, lancé en 1892, vendu en 1911 ;
 le , un croiseur de bataille de la classe Renown, lancé en 1916, coulé par un raid aérien japonais en 1941 ;
 le , un sous-marin de la classe Resolution lancé en 1967, mis hors service en 1997.

Repulse